Жда́новская — топоним:
 Ждановская — название станции метро «Выхино» до 1989 года.
 Ждановская — название железнодорожной платформы «Выхино» до 1989 года.
 Ждановская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Ждановская — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Разное 
 Ждановская набережная
 Ждановская улица (Санкт-Петербург)
 Ждановско-Краснопресненская линия — название Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена до 1989 года.
 Убийство на «Ждановской» — убийство заместителя начальника секретариата КГБ СССР майора В. В. Афанасьева 26 декабря 1980 года.
 Убийство на «Ждановской» — фильм режиссёра Суламбека Мамилова 1992 года о событиях 1980 года.

См. также